Trzebiechów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lubusz
 Trzebiechów est un village dans le powiat de Krosno Odrzańskie ;
 Trzebiechów est un village et le siège de la gmina de Trzebiechów dans le powiat de Zielona Góra ;
 Trzebiechów est une gmina rurale du powiat de Zielona Góra.